Djurgården förlorade många spelare från den gångna säsongen. Men med nya spelare som Vladimir Orszagh från New York Islanders och Modos Andreas Salomonsson så kunde man försvara SM-guldet och Djurgården var mästare för sextonde gången.

Ordinarie säsong

Grundserien
Referens:
SM = Spelade Matcher V = Vinst, ÖV = Vinst efter övertid, SV = Vinst efter straffar, O = Oavgjort efter full tid, SF = Förlust efter straffar, ÖF = Förlust efter övertid GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, Poäng = Antalet poäng

x - tog sig till slutspel, y - vann serien, e - eliminerad från slutspelsplats, r  - kval tillbaka till Elitserien

Slutspelet
Referens:

Spelarstatistik

Grundserien

Not: SM = Spelade matcher; M = Mål; A = Assist; Pts = poäng; +/- = Plus/Minus; PIM = Utvisningsminuter;

Slutspelet

Not: SM = Spelade matcher; M = Mål; A = Assist; Pts = poäng; +/- = Plus/Minus; PIM = Utvisningsminuter;

Källor
 

Sport i Sverige 2000
Sport i Sverige 2001
Ishockeysäsongen 2000/2001 efter lag
2000/2001